Мацие́вич — фамилия. Известные носители:
 Мациевич, Александр Иванович (в монашестве Арсений; 1697—1772) — епископ Православной Российской Церкви.
 Мациевич, Василий Антонович (1913—1981) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мациевич, Константин Андрианович (1873—1942) — украинский государственный и общественный деятель, дипломат, учёный-аграрий.
 Мациевич, Лев Макарович (1877—1910) — русский лётчик украинского происхождения.

См. также 
 Мацеевич